XXI Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1999 odbyły się we Włoszech między 20 września a 25 września 1999 roku. Mecze rozgrywane były w Perugii oraz w Rzymie.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Rosji, która ponownie zdobyła mistrzostwo pokonując w finale reprezentację Chorwacji.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 8 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do półfinałów. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą  zajmując miejsca 5-8.

Drużyny uczestniczące

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Mecze o miejsca 5-8 
24 września 1999 - Rzym

Półfinały 
24 września 1999 - Rzym

Mecz o 7. miejsce 
25 września 1999 - Rzym

Mecz o 5. miejsce 
25 września 1999 - Rzym

Mecz o 3. miejsce 
25 września 1999 - Rzym

Finał 
25 września 1999 - Rzym

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1999 w piłce siatkowej
1999 we Włoszech
Piłka siatkowa we Włoszech
Sport w Rzymie
Sport w Perugii